Beatriz de Navarra o Beatriz de Evreux (c. 1392 - Olite, 14 de diciembre de 1407) noble navarra, hija de Carlos III el Noble, rey de Navarra y de la infanta castellana Leonor de Trastámara.

En 1406 contrajo matrimonio, en la catedral de Pamplona, con Jaime II de La Marche. De este matrimonio nació:
 Leonor (Burlada, 7 de septiembre de 1407 - ¿?, 1464), casada con Bernardo de Armañac.

Beatriz falleció en el Palacio Real de Olite (Navarra) el 14 de diciembre de 1407.

Casa de Évreux
Historia de Navarra en la Edad Media
Infantes de Navarra